Le mot « service » provient du latin servitium (« condition d'esclave, servitude »), qui au  (latin médiéval) prend le sens d'« état de servage » puis de « devoirs du vassal envers son suzerain ».

 Sciences et techniques 
En informatique :
 un service est une fonctionnalité ou partie de fonctionnalité mise à disposition par un composant logiciel pour assurer une tâche particulière. Elle se présente sous forme de boîte noire, présentant uniquement son interface logicielle : nom du service, des fonctions qu'il inclut avec les variables d'entrée requises et sorties produites, et d'éventuelles données complémentaires informatives sur le service :
 un service réseau est une application exécutée depuis la couche d'application réseau, qui fournit des capacités de stockage, de manipulation, de présentation et de communication, voire d'autres services,
 un service Windows est un programme Windows qui fonctionne en arrière-plan,
 une architecture orientée services est une architecture de médiation qui met en œuvre des composants logiciels avec une forte cohérence interne et des couplages externes « lâches »,
 un software as a service'' (« logiciel en tant que service ») est une exploitation commerciale des logiciels dans laquelle ils sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur ;
 une société de services en ingénierie informatique (SSII) est une société spécialisée dans la fourniture de services aux clients (études, réalisations, conseils, externalisation).

Sciences humaines et sociales 
En économie :
 Service, la fourniture d'un bien immatériel, avantage ou satisfaction d'un besoin, par un prestataire (entreprise ou l'État) au public, à titre gratuit ou onéreux (transport, recherche, travail ménager, consultation médicale...)
 Société de services
 Prestataire de services
 Service client
 Service après-vente (mise en service, entretien, réparation)
 Services à la personne
 Qualité de service

Culture et société

Administration 
 Service de l'État
 Services déconcentrés de l'État
 Services sociaux
 Service national (ou service militaire)
 Service civil

Religions 
 Un service est une cérémonie chrétienne.
 Le service du prochain est une notion chrétienne.

Restauration 
 Service, manière et acte de servir les plats à des convives.
 Service à la française
 Service à la russe
 Libre-service

Sports 
 Service, dans les sports de raquette, désigne le premier coup de l'échange.
 Service en volley-ball, désigne la mise en jeu.

Ustensiles 
 Service de table
 Service à thé
 Service de toilette

Notes et références